Лахи:
 Лахи, Генри Чарлз (1856—1953) — американский музыковед британского происхождения.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лахи — деревня в Городокском районе Витебской области.

Ирландия 
 Лахи — деревня в графстве Донегол провинции Ольстер.

Россия 
 Лахи — деревня в Рославльском районе Смоленской области.